Ishkashim peut désigner :
 Ishkashim, une ville d'Afghanistan ;
 Ishkashim, un district d'Afghanistan ;
 Ishkashim, une ville du Tadjikistan ;
 le district d'Ishkashim, dont le chef-lieu est Ishkashim en Afghanistan ;
 le district d'Ishkashim, dont le chef-lieu est Ishkashim au Tadjikistan ;
 l'ishkashimi, la langue parlée dans la région d'Ishkashim au Tadjikistan ;
 les Ishkashimis parlant la langue ishkashimi.